Luzzanesi – abitanti di Luzzana
Luzzanesi – abitanti di Luzzano